Les élections législatives saint-marinaises de 1969 se sont déroulées le .

Résultats 

À l'issue de scrutin, la majorité parlementaire sortante de centre-droit (chrétiens-démocrates et socialistes démocrates indépendants) est reconduite une nouvelle fois, avec 38 sièges. Cependant, en 1973, la coalition éclate. Une nouvelle majorité est créée, formé des démocrates-chrétiens, des socialistes et du Mouvement pour les libertés constitutionnelles.

Notes et références

Articles connexes 
 Politique à Saint-Marin
 Saint-Marin

Saint-Marin, législatives
1969
1969 à Saint-Marin
Septembre 1969